Подкозара може да се односи на:

 Подкозара Горња, насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Подкозара Доња, насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ